

Patronyme 
 Helen Mirren (1945-), actrice britannique.
 , scénariste et producteur de séries télévisées britannique.

Sport 
 Saint Mirren Football Club, club de football écossais.
 St. Mirren Park, stade de football situé à Paisley en Écosse.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme